est la formule brute de plusieurs isomères.
 mémantine, numéro CAS 
 rimantadine, numéro CAS